Saint-Genès ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Genès-Champanelle, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Genès-Champespe, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Genès-de-Blaye, Département Gironde
 Saint-Genès-de-Castillon, Département Gironde
 Saint-Genès-de-Fronsac, Département Gironde
 Saint-Genès-de-Lombaud, Département Gironde
 Saint-Genès-du-Retz, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Genès-la-Tourette, Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Saint-Genest
 Saint-Geneys
 Saint-Geniès
 Saint-Geniez